

Persone
Justas Zdanavičius – astronomo lituano
Kazimieras Zdanavičius – astronomo lituano

Astronomia
203823 Zdanavicius – asteroide della fascia principale